Заплюсье:
 Заплюсье — посёлок городского типа в Плюсском районе Псковской области.
 Заплюсье — муниципальное образование со статусом «городское поселение» в Плюсском районе Псковской области.
 Заплюсье — деревня в Запольской волости Плюсского района Псковской области.